Arber steht für:
 Großer Arber, Berg im Bayerischen Wald
 Kleiner Arber, Berg im Bayerischen Wald
 Arber (Volk), illyrischer Volksstamm
 Arber (Planet), Exoplanet um den Stern Illyrian (HD 82886)

Arber ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes Arber (1879–1960), englische Botanikerin
 Bobby Arber (* 1951), englischer Fußballspieler
 Edward Arber (1836–1912), englischer Gelehrter
Edward Alexander Newell Arber (1870–1918), britischer Paläobotaniker
 Fredy Arber (* 1928), Schweizer Radrennfahrer
 Mark Arber (* 1977), englischer Fußballspieler
 Sara Arber (* 1949), britische Soziologin
 Silvia Arber (* 1968), Schweizer Neurobiologin
 Walther Arber (* 1923), Schweizer Hockeyspieler
 Werner Arber (* 1929), Schweizer Mikrobiologe